Kauxdorff ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Kauxdorff (1592–1670), deutscher Goldschmied in Leipzig 
 Balthasar Kauxdorff († nach 1636), deutscher Jurist aus Torgau 
 Christian Kauxdorff († nach 1687), deutscher Kartograf in Stettin und Berlin